Jméno a příjmení Vladimir Popov nosí více osobností:
 Vladimir Popov (zápasník) – sovětský zápasník
 Vladimir Popov (vzpěrač) – moldavský vzpěrač
 Vladimir Venijaminovič Popov (1902–1960) – ruský entomolog

fiktivní postava
 padouch v bondovce Dnes neumírej